Blyth puede hacer referencia a:

Lugares 
 Australia:
 Blyth, un pueblo en el estado de Australia Meridional.

 Inglaterra:
 Blyth, una villa en el condado de Northumberland.
 Blyth, un río en el condado anterior.
 Blyth, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Nottinghamshire.
 Blyth, un río en el condado de Suffolk.

O también a:
 Blyth Valley, un antiguo distrito en el condado de Northumberland.
 Blyth Valley, una circunscripción representada en la Cámara de los Comunes del Reino Unido.

Personas 
 Ann Blyth (1928), una actriz y cantante estadounidense.
 Edward Blyth (1810-1873), un zoólogo y químico inglés.